Рябков — фамилия; имеет женскую форму Рябкова.
 Рябков, Григорий Александрович (1912—1975) — советский государственный и партийный деятель.
 Рябков, Илья Савельевич (1922—1944) — полный кавалер ордена Славы.
 Рябков, Николай Николаевич (род. 1946) — российский актёр театра и кино.
 Рябков, Сергей Алексеевич (род. 1960) — российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России в группе БРИКС.

 Рябкова, Александра Анатольевна (1910–1980) — представленная к званию Героя Советского Союза.